Кара Блек і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Елені Даніліду і Ніколь Пратт виграли титул, у фіналі перемігши пару Івета Бенешова і Клодін Шоль з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Тур WTA 2004